Woodson (Arkansas)
 Woodson (Illinois)
 Woodson Terrace